Kicki – polskie nazwisko.

 Ferdynand Onufry Kicki (1715–1797) – polski biskup, arcybiskup metropolita lwowski.
 Józef Kicki (1826/1827–1909) – dyrektor C. K. Wyższej Szkoły Realnej w Tarnopolu.
 Kajetan Ignacy Kicki (1740–1812) – polski biskup, arcybiskup metropolita lwowski.
 Ludwik Kicki herbu Gozdawa (1791–1831) – polski generał, hrabia, szambelan dworu królewskiego Mikołaja I Romanowa.
 Onufry Kicki herbu Gozdawa (1750–1818) – szambelan, koniuszy wielki koronny.

Przypisy 

Polskie nazwiska